Ви́ктор Ива́нович Ко́ршунов (24 ноября 1929, Москва — 17 апреля 2015, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист СССР (1984).

Биография 
Виктор Коршунов родился 24 ноября 1929 года в Москве, на Сухаревке.

Учился в московской средней школе № 234.

В 1943 году начал заниматься в драматической студии при районном Доме пионеров. Студией руководила актриса В. И. Стручкова. Во главе с руководителем студии и вместе с другими участниками драмкружка много ездил по госпиталям и больницам. Выступал с концертами и спектаклями перед ранеными бойцами, а после выступлений помогал медсёстрам и нянечкам ухаживать за больными. Так, по его словам, он с детства приобщался к школе гуманизма и к «науке человековедения».

В 1951 году окончил Школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева). Актёрское мастерство на курсе преподавали С. А. Герасимов, С. К. Блинников, А. А. Скрябин, а историю художественного театра — В. Я. Виленкин.

Актёрский дебют состоялся на сцене Центрального театра транспорта (ныне — Гоголь-центр), где им были сыграны роли Фернандо де Ривера в спектакле «Живой портрет» по пьесе А. Морето и Васьки Окорока в спектакле «Бронепоезд 14-69» по пьесе Вс. В. Иванова. Последний спектакль имел большой зрительский успех и был выдвинут на соискание Сталинской премии. Среди тех, кто посмотрел эту постановку, были возглавлявшие тогда Малый театр главный режиссёр К. А. Зубов и директор М. И. Царёв, которые заинтересовались игрой молодого исполнителя и пригласили его в труппу своего театра.

С 1952 по 2015 годы — актёр Малого театра, прослужив в нём более шестидесяти лет. С января 1985 года по май 1998 года занимал пост директора Малого театра, а с мая 1998 года по сентябрь 2009 года был генеральным директором.

В качестве режиссёра поставил в этом театре несколько спектаклей.

С 1954 года преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина (с 1966 года — доцент, с 1973 года — профессор). За все годы преподавания выпустил семнадцать актёрских курсов. В числе его учеников: С. Любшин, Э. Марцевич, С. Немоляева, Н. Корниенко, В. Бочкарёв, А. Домогаров, М. Башаров и многие другие актёры.

В советские годы избирался членом правления, заместителем председателя Совета по работе с молодёжью при президиуме Всероссийского театрального общества (ныне — Союз театральных деятелей Российской Федерации).

Член КПСС с 1959 года.

Скончался 17 апреля 2015 года в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида и прощание состоялись 21 апреля 2015 года в здании Малого театра на улице Большая Ордынка. Похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой жены Екатерины Еланской.

Семья 
Родители — Коршунов Иван Алексеевич (1897—1967), родом из Калужской области, Коршунова Екатерина Михайловна (1907—1972), родом из Тверской области. Встретились в Москве, куда приехали из сельской местности на заработки. Работали в торговой сети и не были связаны ни с театром, ни с какой-либо другой творческой профессией.

Жена (с 1953) — Екатерина Еланская (1929—2013), актриса, народная артистка РФ (1999), заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Сын Александр Коршунов (род. 1954), актёр театра и кино, режиссёр, народный артист РФ (1999).

Внук Степан Коршунов (род. 1978), актёр, работает в Малом театре в Москве.

Внучка Клавдия Коршунова (род. 1984), актриса, работает в театре «Современник».

Тёща Клавдия Еланская (1898—1972), актриса, народная артистка СССР (1948), лауреат Сталинской премии I степени (1952).

Тесть Илья Судаков (1890—1969), актёр, режиссёр, педагог народный артист РСФСР (1938).

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1961).
 Народный артист РСФСР (1969)
 Народный артист СССР (1984)
 Орден Октябрьской Революции (04.11.1974)
 Орден Трудового Красного Знамени (1980)— за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1994) — за большие заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народами
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005) — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 Благодарность Президента Российской Федерации (1996) — за высокое педагогическое мастерство
 Благодарность Президента Российской Федерации (2009) — за большие заслуги в развитии театрального искусства и многолетнюю педагогическую деятельность
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени Русской православной церкви (2004) — во внимание к трудам и в связи с 75-летием со дня рождения

Творчество

Роли в театре

Центральный театр транспорта 
 1951—1952 — «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова. Режиссёр-постановщик: И. Я. Судаков — Васька Окорок
 1951—1952 — «Собор Парижской Богоматери» по роману В. Гюго. Режиссёры-постановщики: В. М. Гольдфельд и Я. М. Кракопольский — 2-й стрелок
 1951—1952 — «Испанский священник» Дж. Флетчера. Режиссёр-постановщик: А. П. Тутышкин — Миланес
 1951—1952 — «Живой портрет» А. Морето. Режиссёр-постановщик: В. М. Гольдфельд — Фернандо де Ривера, Такон
 1951—1952 — «Молодой человек» Кирова — Степанов

Малый театр 

 1952 — «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: В. И. Цыганков — гость
 1952 — «Иначе жить нельзя» А. В. Софронова. Режиссёры: В. И. Цыганков и М. Н. Гладков — Фридрих
 1952 — «Великая сила» Б. С. Ромашова. Режиссёр: Н. В. Петров, художественный руководитель постановки К. А. Зубов — сотрудник института
 1952 — «Живой труп» Л. Н. Толстого. Режиссёр: Л. А. Волков — 1-й курьер в суде
 1952 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Режиссёр: П. М. Садовский — адъютант Скалозуба
 1953 — «Живой труп» Л. Н. Толстого. Режиссёр: Л. А. Волков — 2-й курьер в суде
 1953 — «Иван Грозный» А. Н. Толстого. Режиссёры: П. М. Садовский, К. А. Зубов, Б. И. Никольский — мужик, бирюч
 1953 — «Наш современник» К. Г. Паустовского. Режиссёр: К. А. Зубов — мужчина в театре
 1953 — «Рюи Блаз» В. Гюго. Режиссёр: В. М. Бебутов — 1-й негр
 1953 — «Иван Грозный» А. Н. Толстого. Режиссёры: П. М. Садовский, К. А. Зубов, Б. И. Никольский — Борис Годунов
 1953 — «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского. Режиссёры: К. А. Зубов, В. И. Цыганков — гость у Будкевича
 1953 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Режиссёр: П. М. Садовский — штатский
 1953 — «Живой труп» Л. Н. Толстого. Режиссёр: Л. А. Волков — Вознесенский
 1953 — «Стакан воды» Э. Скриба. Режиссёр возобновления: Б. П. Бриллиантов — 1-й кавалер
 1953 — «Порт-Артур» И. Ф. Попова и А. Н. Степанова. Режиссёр: К. А. Зубов, П. А. Марков — Акинфиев
 1953 — «Стакан воды» Э. Скриба. Режиссёр возобновления Б. П. Бриллиантов — лорд
 1953 — «Порт-Артур» И. Ф. Попова и А. Н. Степанова. Режиссёр: К. А. Зубов, П. А. Марков — молодой мичман
 1953 — «Шакалы» А. М. Якобсона. Режиссёр: Б. И. Равенских — Дик Джонсон
 1954 — «Опасный спутник» А. Д. Салынского. Режиссёр: А. А. Гончаров — Конышков
 1954 — «Волки и овцы» А. Н. Островского. Режиссёр: П. М. Садовский — староста
 1954 — «Иван Рыбаков» В. М. Гусева. Режиссёр: Б. И. Равенских — Ваня Рыбаков
 1955 — «Ванина Ванини» по Стендалю. Режиссёр: М. Н. Гладкова — 2-й карабинер
 1955 — «Крылья» А. Е. Корнейчука. Режиссёры: К. А. Зубов и В. И. Цыганков — колхозник
 1955 — «Такие времена» Е. Юрандота. Режиссёр: Л. А. Волков — Чижик
 1956 — «Макбет» Шекспира. Режиссёры: К. А. Зубов и Е. П. Велихов — Дональбайн
 1957 — «Доходное место» А. Н. Островского. Режиссёр: К. А. Зубов — Жадов
 1957 — «Когда горит сердце» В. П. Кина. Режиссёр: А. А. Гончаров — Матвеев
 1958 — «Почему улыбались звёзды» А. Е. Корнейчука. Режиссёр: Б. И. Равенских — Юрий
 1959 — «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея. Режиссёры: И. В. Ильинского и В. И. Цыганков — Лоренс
 1960 — «Осенние зори» В. И. Блинова. Режиссёр: Б. И. Равенских — Алексей
 1960 — «Карточный домик» О. Н. Стукалова. Режиссёр: Д. А. Вурос — Игнат
 1960 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва. Режиссёры: И. В. Ильинский и В. И. Цыганков — Григорий
 1960 — «Остров Афродиты» А. Парниса. Режиссёр: В. Г. Комиссаржевский — Дэви
 1961 — «Взрыв» И. М. Дворецкого. Режиссёр: Е. П. Велихов — Клинкин
 1962 — «Коллеги» В. П. Аксёнова и Г. М. Стабового. Режиссёры: Б. А. Бабочкин и В. И. Коршунов — Алексей Максимов
 1962 — «Палата» С. И. Алёшина. Режиссёр: Л. В. Варпаховский — ординатор
 1963 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Режиссёр: Е. Р. Симонов — Молчалин
 1963 — «Луна зашла» Дж. Стейнбека. Режиссёр: В. И. Цыганков — лейтенант Тондер
 1964 — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого. Режиссёр: Б. И. Равенских — Никита
 1964 — «Светит, да не греет» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. Режиссёр: М. И. Царёв — Рабачёв
 1964 — «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда. Режиссёр: В. Г. Комиссаржевский — мистер Хоппер
 1964 — «Страница дневника» А. Е. Корнейчука. Режиссёр: Е. Р. Симонов — Брага
 1966 — «Дачники» М. Горького. Режиссёр: Б. А. Бабочкин — Влас
 1968 — «Джон Рид» Е. Р. Симонова. Режиссёр: Е. Р. Симонов — Джон Рид
 1968 — «Отцы и дети» И. С. Тургенева. Режиссёр: Е. Р. Симонов — Евгений Базаров
 1970 — «Признание» С. А. Дангулова. Режиссёр: Р. Н. Капланян — Белодед
 1971 — «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского. Режиссёр: Л. В. Варпаховский — Алексей
 1971 — «Пропасть» Й. Дарваша. Режиссёр: И. Казан (Венгрия) — учитель
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого. Режиссёр: Б. И. Равенских — Борис Годунов
  — «Дачники» М. Горького. Режиссёр: Б. А. Бабочкин — Суслов
  — «Так и будет» К. М. Симонова. Режиссёр: Л. В. Варпаховский — Савельев
  — «Вечерний свет» А. Н. Арбузова. Режиссёр: Л. Е. Хейфец — Ковалёв
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва. Режиссёр: Пётр Фоменко — Роман Кошкин
  — «Маленькая эта земля» Г. Джагарова. Режиссёр: Е. И. Ташков — Радев
  — «Берег» Ю. В. Бондарева. Режиссёр: В. А. Андреев — Вадим Никитин
  — «Вызов» Г. М. Маркова и Э. Ю. Шима. Режиссёр: В. А. Андреев — Максим Строгов
  — «Целина» по книге Л. И. Брежнева. Режиссёры: Б. А. Львов-Анохин и В. М. Бейлис — ведущий
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Режиссёр-постановщик: И. В. Ильинский — Лопахин
  — «Утренняя фея» А. Касоны. Режиссёр-постановщик: Б. А. Львов-Анохин — Мартин
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. Режиссёр-постановщик: И. В. Ильинский — Глумов
  — «Фома Гордеев» М. Горького. Режиссёр-постановщик: Б. А. Львов-Анохин — Яков Маякин
  — «Рядовые» А. А. Дударева. Режиссёры-постановщики: Б. А. Львов-Анохин и В. Е. Фёдоров — Дервоед
  — «Иван» А. И. Кудрявцева. Режиссёр-постановщик: В. А. Андреев — Иван
  — «Холопы» П. П. Гнедича. Режиссёр-постановщик: Б. А. Львов-Анохин — Перейдёнов
  — «Гости» Л. Г. Зорина. Режиссёр-постановщик: В. А. Андреев — Пётр Алексеевич Кирпичёв
  — «Царь Пётр и Алексей» Ф. Н. Горенштейна. Режиссёр-постановщик: В. М. Бейлис — Пётр Алексеевич, император России
  — «Обрыв» по роману И. А. Гончарова. Режиссёр-постановщик: В. А. Ефремова — Тушин
  — «Царь Борис» А. К. Толстого. Режиссёр-постановщик: В. М. Бейлис — царь Борис Фёдорович Годунов
  — «Волки и овцы» А. Н. Островского, режиссёр-постановщик В. Н. Иванов — Чугунов
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского. Режиссёр-постановщик: В. М. Бейлис — Великатов
  — «Чайка» А. П. Чехова. Режиссёр-постановщик: В. Н. Драгунов, художественный руководитель постановки Ю. М. Соломин — Сорин
  — «Король Густав Васа» Ю. А. Стриндберга. Режиссёр-постановщик: А. Нордштрем (Швеция) — Густав Васа
  — «Пучина» А. Н. Островского. Режиссёр-постановщик: А. В. Коршунов — неизвестный
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. Режиссёр-постановщик: В. М. Бейлис — Крутицкий

Постановки в Малом театре 
  — «Песня о ветре» А. Л. Вейцлера, А. Н. Мишарина (совместно с В. Б. Монаховым)
  — «Коллеги» В. П. Аксёнова и Г. М. Стабового (совместно с Б. А. Бабочкиным)
  — «Человек бросает якорь» И. А. Касумова

Фильмография 

  — Первые радости — Кирилл Извеков
  — Необыкновенное лето — Кирилл Извеков
  — Сорока-воровка — Степан
  — Сержант Фетисов — главная роль
  — В мёртвой петле — Нестеров
  — По тонкому льду — Дмитрий Дмитриевич Брагин
  — Доктор Вера — Мудрик
  — Возмездие — начальник военного госпиталя
  — Золотые часы — Фёдор Иванович, директор детского дома
  — Удар! Ещё удар! — Таманцев Андрей Павлович, тренер футбольной команды «Заря»
  — Сердце Бонивура — Борис Любанский
  — Сердце России — Смидович
  — Улица без конца — Ковалевский
  — Дело было, да? 
  — Корпус генерала Шубникова — генерал армии

Телеспектакли 

  — Иван Рыбаков — Ваня
  — Светит, да не греет — Борис Рабачёв
  — Дом Островского — Борис Рабачёв
  — Отцы и дети — Евгений Базаров
  — Признание — Белодед
  — Оптимистическая трагедия — Алексей
  — Власть тьмы — Никита
  — Берег — Никитин
  — Вызов — Максим Матвеевич Строгов
  — Любовь Яровая — Роман Кошкин
  — Царь Фёдор Иоаннович — Борис Годунов
  — Вишнёвый сад — Ермолай Алексеевич Лопахин
  — На всякого мудреца довольно простоты — Егор Дмитрич Глумов
  — Иван — Иван Иванович Климов
  — Царь Борис — царь Борис Годунов
  — Чайка — Пётр Николаевич Сорин
  — Царь Пётр и Алексей — Пётр Алексеевич
  — Волки и овцы — Чугунов

Участие в фильмах 
 1995 — Алексей Эйбоженко (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 1995 — Руфина Нифонтова (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 2001 — Валерий Носик (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Беседовала Татьяна Семашко. Виктор Коршунов — играющий директор. «Российская газета» // rg.ru (ноябрь 1999 года)
 Портрет народного артиста СССР, генерального директора Малого театра В. И. Коршунова в образе Бориса Годунова (2003 год) Мастерская художника Евгения Демакова // demakovart.narod.ru

Выпускники Школы-студии МХАТ
Педагоги Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Персоналии:Малый театр Москвы
Коршуновы — Еланские
Члены Союза театральных деятелей России
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище